Tupungato ist der Name
des Departamento Tupungato in der argentinischen Provinz Mendoza
der Stadt im gleichnamigen Departamento, siehe Tupungato (Mendoza)
eines Vulkans an der Grenze zwischen Chile und Argentinien, siehe Tupungato (Vulkan).